En Pologne, Wólka peut désigner :
 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Wólka, village du powiat d'Aleksandrów Kujawski
 Wólka, village du powiat de Rypin
 Wólka, village du powiat de Lipno

 dans la voïvodie de Łódź :
 Wólka, village de la gmina de Poddębice
 Wólka, village de la gmina de Wartkowice

 dans la voïvodie de Lublin :
 Wólka, village du powiat de Krasnystaw
 Wólka, village du powiat de Lublin, et la gmina de Wólka qui lui est associée
 Wólka, village du powiat de Łuków

 dans la voïvodie de Mazovie :
 Wólka, village du powiat de Lipsko
 Wólka, village du powiat de Płock
 Wólka, village du powiat de Varsovie-ouest
 Wólka, village du powiat de Węgrów

 dans la voïvodie de Podlachie :
Wólka, village du powiat de Białystok
Wólka, village du powiat de Bielsk Podlaski
 Wólka, village du powiat de Grajewo
 Wólka, village du powiat de Hajnówka
 Wólka, village de la gmina de Bakałarzewo
 Wólka, village de la gmina de Filipów
 Wólka, village de la gmina de Sidra
 Wólka, village de la gmina de Suchowola

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Wólka, village du powiat de Jędrzejów
 Wólka, village du powiat de Końskie

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 Wólka, village du powiat de Bartoszyce
 Wólka, village du powiat de Gołdap
 Wólka, village du powiat de Kętrzyn
 Wólka, village du powiat d'Olsztyn
 Wólka, village du powiat de Pisz

 dans d'autres voïvodies :
 Wólka, village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Wólka, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Wólka, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Wólka, village de la voïvodie de Silésie